Pour la communauté francophone, voir Francophonie.

Francophone/Francophonie peut faire référence à différents groupes ou entités :

Collectivités 
 Francophonie ou monde francophone
 Afrique francophone
 Amérique francophone ou Amérique française
 Franco-Ontariens ou Ontarois ou Francophonie ontarienne
 Canadiens francophones ou Francophonie canadienne 
 Francophonie au Michigan
 Francophonie au Minnesota
 Asie
 Israël et la francophonie
 Europe
 Belgique francophone ou Communauté française de Belgique
 Liste des ministres de l'éducation en Belgique francophone
 Francophones de Flandre
 Suisse francophone ou Suisse romande
 Francophonie dans la vallée d'Aoste
 Francophonie en Géorgie
 Arabofrancophonie
 Liste des principales villes francophones

Linguistique 
 Francophone partiel

Organismes 
 Agence francophone pour la numérotation internationale du livre
 Agence universitaire de la Francophonie
 Campus numérique francophone
 Assemblée parlementaire de la francophonie
 Association des archivistes francophones de Belgique
 Association des clubs de Scrabble francophone du Royaume-Uni
 Association épiscopale liturgique pour les pays francophones
 Association francophone d'études du Moyen-Orient
 Association francophone de comptabilité
 Association francophone de gestion des ressources humaines
 Association francophone des utilisateurs de logiciels libres
 Association internationale des archives francophones
 Portail international archivistique francophone
 Association des ombudsmans et médiateurs de la francophonie
 Association pour la diffusion internationale francophone de livres, ouvrages et revues
 Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
 Bibliothèque francophone numérique
 Campus numérique francophone d'Antananarivo
 Centre évangélique francophone la Borne
 Centre francophone de Toronto
 Centre international francophone d'échanges et de réflexions
 Cercle francophone de Đà Nẵng
 Comité acadien et francophone de l'Est
 Conférence catholique des baptisé-e-s francophones
 Conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien
 Conférences nationales en Afrique francophone
 Congrès international des associations francophones de science politique
 Congrès international des recherches féministes dans la francophonie
 Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne
 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
 École francophone Antoine de Saint-Exupéry (Kigali)
 Espace francophone pour la recherche, le développement et l'innovation
 Faculté francophone de génie électrique et informatique
 Fédération échiquéenne francophone de Belgique
 Fédération francophone pour l'élevage et la protection des tortues
 Fédération francophone de gymnastique
 Festival de la Francophonie
 Festival des francophonies en Limousin
 Forum francophone des affaires
 Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres
 Ligue francophone de football américain de Belgique
 Ligue francophone de recherches et d'activités sous-marines
 Médias francophones publics
 Organisation internationale de la francophonie
 Collection Patrimoine culturel des pays francophones
 États et gouvernements participant à l'Organisation internationale de la francophonie
 Jeux de la Francophonie
 Boxe aux Jeux de la Francophonie de 1997
 Boxe aux Jeux de la Francophonie de 2001
 Boxe aux Jeux de la Francophonie de 2005
 Football aux Jeux de la Francophonie 2013
 Journée internationale de la francophonie
 Secrétaire général de la Francophonie
 Sommet de la francophonie
 Parlement francophone bruxellois
 Liste des partis politiques belges francophones
 Réseau africain francophone sur les armes légères
 Réseau d'excellence des sciences de l'ingénieur de la francophonie
 Réveil protestant francophone
 Université francophone de Galtasaray
 Université de la francophonie
 Université médicale virtuelle francophone

Culture 
 Liste des chaînes du bouquet francophone UPC Cablecom

Chanson 
 Liste de chansons francophones dont le titre comporte le nom d'une ville
 Coup de cœur francophone
 Mouvement rap francophone
 NRJ Music Award de la chanson francophone de l'année
 NRJ Music Award de l'album francophone de l'année
 NRJ Music Award de la révélation francophone de l'année

Cinéma 
 Association des réalisateurs et réalisatrices de films francophones
 César du meilleur film francophone
 Festival du film francophone d'Angoulême

Littérature 
 Littérature francophone
 Festival européen du théâtre lycéen francophone
 La Librairie francophone
 Prix Jean-Arp de littérature francophone
 Prix du Jeune Ecrivain Francophone ou Prix du jeune écrivain de langue française
 Prix littéraire Alain Decaux de la francophonie
 Prix de la première œuvre littéraire francophone 
 Littérature belge francophone
 Littérature canadienne francophone hors Québec
 Littérature maghrébine francophone

Musique 
 Liste de prénoms français et de la francophonie
 Presse francophone
 La Presse Francophone d'Égypte numérisée
 Francophonie et publications scientifiques
 Radio chrétienne francophone
 Scrabble francophone
 Championnats du monde de Scrabble francophone
 Fédération internationale de Scrabble francophone
 Liste de tournois de Scrabble francophone
 The Voice Afrique francophone
 Festival international de théâtre francophone pour étudiants
 Wikipédia francophone ou Wikipédia en français

Homonymie